Velika nagrada Monaka 1963 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1963. Odvijala se je 26. maja 1963.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Graham Hill
| BRM
| 100
| 2:41:49,7
| 2
| 9
|-
! 2
| 5
|  Richie Ginther
| BRM
| 100
| + 4,6 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 7
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 100
| + 12,8 s
| 8
| 4
|-
! 4
| 21
|  John Surtees
| Ferrari
| 100
| + 14,1 s
| 3
| 3
|-
! 5
| 8
|  Tony Maggs
| Cooper-Climax
| 98
| +2 kroga
| 10
| 2
|-
! 6
| 10
|  Trevor Taylor
| Lotus-Climax
| 98
| +2 kroga
| 9
| 1
|-
! 7
| 11
|  Jo Bonnier
| Cooper-Climax
| 94
| +6 krogov
| 11
|  
|-
! 8
| 9
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 78
| Menjalnik
| 1
|  
|-
! 9
| 3
|  Jack Brabham
| Lotus-Climax
| 77
| Menjalnik
| 16
|  
|-
! Ods
| 14
|  Innes Ireland
| Lotus-BRM
| 40
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 20
|  Willy Mairesse
| Ferrari
| 37
| Menjalnik
| 7
|  
|-
! Ods
| 17
|  Maurice Trintignant
| Lola-Climax
| 34
| Sklopka
| 14
|  
|-
! Ods
| 4
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 25
| Diferencial
| 6
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jim Hall
| Lotus-BRM
| 20
| Menjalnik
| 13
|  
|-
! Ods
| 25
|  Jo Siffert
| Lotus-BRM
| 3
| Motor
| 12
|  
|-
! DNS
| 15
|  Chris Amon
| Lola-Climax
|
| Dirkal Trintignant
| (15)
|
|-
! DNQ
| 24
|  Bernard Collomb
| Lotus-Climax
|
|
|
|
|-
! WD
| 1
|  Phil Hill
| ATS
|
| Nepripravljen dirkalnik
|
|
|-
! WD
| 2
|  Giancarlo Baghetti
| ATS
|
| Nepripravljen dirkalnik
|
|
|-
! WD
| 16
|  John Campbell-Jones
| Lotus-BRM
|
| Menjalnik
|
|
|-
! WD
| 18
|  Ian Burgess
| Scirocco-BRM
|
| Nepripravljen dirkalnik
|
|
|-
! WD
| 19
|  Tony Settember
| Scirocco-BRM
|
| Nepripravljen dirkalnik
|
|
|-
! WD
| 22
|  Nasif Estéfano
| De Tomaso
|
| 
|
|
|-
! WD
| 23
|  Lorenzo Bandini
| BRM
|
| Dirkalnik zasegel BRM
|
|
|-
! WD
| 24
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
|
| 
| 
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1963
1963